USS Nassau je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Nassau (CVE-16) 
 USS Nassau (LHA-4)

Nassau